Управление по проектированию общественных зданий и сооружений («Моспроект-2») — московская организация, занимающаяся изыскательскими и проектными работами в области архитектуры и строительства, основанная в 1962 году. Полное наименование — Акционерное общество управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени М. В. Посохина.

Здание «Моспроекта-2» имеет 10 этажей, первая очередь построена в 1979 году, вторая — закончена в 1986 году. До постройки здания архитектурные мастерские располагались в разных частях центра Москвы. С 1964—1967 года «Моспроект-2» возглавлял Г. В. Макаревич; с 1993 года «Моспроект-2» возглавляет М. М. Посохин. «Моспроект-2» во время управления мэра Москвы Ю. М. Лужкова. называли «придворной мастерской».

Архитектурные мастерские

Мастерская № 1 А. В. Климочкина 
Руководит мастерской с 1989 года; с 1962 по 1989 год мастерской руководил М. В. Посохин.

 комплекс Академии общественных наук на проспекте Вернадского М. В. Посохин (1972—1984)
 Комплекс зданий генерального штаба в Тропарёве М. В. Посохин (1978—1980)
 Комплекс зданий Московского института международных отношений М. В. Посохин (1967)
 Проспект Калинина (Новый Арбат) М. В. Посохин (1964—1969)
 Здание СЭВ М. В. Посохин (1969)
 Комплекс зданий МГИМО на ул. Лобачевского М. В. Посохин (1970—1976)
 Образцово-перспективный жилой район, Северное Чертаново М. В. Посохин (1972—1984)
 Центр международной торговли; М. В. Посохин (1974—1980)
 Спорткомплекс «Олимпийский» ; М. В. Посохин (1975—1980)
 Здание Министерства обороны, Арбатская площадь М. В. Посохин (1981)
 Здание посольства СССР в Бразилиа М. В. Посохин (1968—1974)
 Здание посольства СССР в США г. Вашингтон М. В. Посохин (1979—1994)
 Здание посольства СССР в Шри-Ланка г. Коломбо А. В. Климочкин (1990)
 Здание посольства СССР в Южной Корее г. Сеул А. В. Климочкин (1994 )
 Памятник Высоцкому на Страстном бульваре в Москве (1995)
 Церковь Петра, митрополита Крутицкого и Коломенского, при Традиционной гимназии (1998)
 Церковь Димитрия Донского у Спасо-Андроникова монастыря (2000)

Мастерская № 2 Д. С. Солопова 
 Кинотеатр Первомайский
 Зал «Дружба» в Лужниках
 Бассейн «Чайка»
 Театр миниатюр А. Райкина
 Здания Минавиапрома и Минрадиопрома на Тургеневской площади
 Уникомбанк в Даевом Переулке
 Российский культурный центр «Красные холмы»

Мастерская № 4 Н. П. Сукояна 
Организована в 1962 году как магистральная мастерская Бауманского и Калининского районов. До 1991 году мастерской руководил П. И. Скокан.

 Кинотеатр «Новороссийск»
 Комплекс санатория «Горный» в Ялте
 Театр на Покровке
 Парк искусств на Крымском валу
 Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу
 Художественная школа на Крымском Валу

Мастерская № 5 М. Г. Леонова 
 Комплекс международных банков на проспекте Сахарова (1993)
 Гостиница «Президент-отель» на Большой Якиманке
 Комплекс административных зданий на Калужской площади
 Здание Токобанка на Краснопресненской набережной
 Здание Конверсбанка на Котельнической набережной

Мастерская № 6 Б. И. Тхора 
 Нового здания театра «Школа драматического искусства» на Сретенке
 Гостиница «Олимпия-Пента»
 Концепция Московского международного делового центра «Москва-Сити» на Красной Пресне
 Пешеходный мост «Багратион»
 Центр современного искусства «М’АРС»
 Культурно-деловой центр правительства Москвы ул. Станкевича 22/13
 Проект комплексной реконструкции и реставрации кварталов застройки Сретенки

Мастерская № 7 В. В. Колосницина 
Кузьмин Всеволод Иванович руководил мастерской № 7 с 1962 по 1996 год.

 Центральный дом туриста на Ленинском проспекте (1968—1980)
 Первая очередь комплекса зданий и сооружений Гребного канала в Крылатском (1972—1973)
 Пансионат для престарелых ученых АН СССР в Теплом Стане (1970-е)
 Гостиница в Спиридоньевском переулке (1970-е)
 Здание посольства СССР в Гвинее-Бисау (1970-е)
 Выставочный павильон в Алжире (золотая медаль выставочного комитета, 1970-е)
 ТЭО комплексной реконструкции территории кварталов 37, 38, 39 ЦАО
 Гостиница на месте снесённой гостиницы «Москва» (2009)
 Торгово-офисный центр на месте снесённого исторического здания «Военторга» (2008, Улица Воздвиженка, 10)

Мастерская № 8 Б. В. Палуя 
 Комплекс Межведомственного учебного центра на Мичуринском проспекте 62 в Москве (1971—1988)
 Генеральное консульство СССР в Японии, Осака (1976)
 Проектные предложения по малоэтажному строительству для Москвы из типовых элементов (1976)
 Проектные предложения по реконструкции Павелецкого вокзала в Москве (1976—1978)
 Торговое представительство СССР в Марокко, Рабат (1980)
 Торговое представительство СССР в Италии, Рим (1982)
 Мраморный зал 14 корпус Кремля в Москве (1982)

Мастерская № 10 И. А. Покровского 
 «Воссоздание» храма Христа Спасителя (1994—1999). Проект нового храма выполнен архитекторами М. М. Посохиным, А. Денисовым и др. Скульптурное убранство выполнено под руководством З. К. Церетели. Вместо первоначальной белокаменной облицовки здание получило мраморную, а золочёная кровля заменена на покрытие на основе нитрида титана. Крупные скульптурные медальоны на фасаде храма были выполнены из полимерного материала. Под зданием церкви была размещена подземная парковка.
 Здание департамента строительства ул. Белинского (1994)
 Медицинский центр Кривоколенный переулок

Мастерская № 11 С. А. Арендарук (2000—2015) 
Д. Л. Лукаев руководил мастерской с 1987г по 2000 год.
 Комплекс МГТУ им. Н. Э. Баумана в Щербинке, Московская область (1987—1991)
 Учебно-методический центр НТЦ МГУ «Ленинские горы» в пос. Нижнего Валуево Ленинского района Московской обл. (1991)
 Офисно-гостиничный комплекс на ул. Введенского в Москве (1991)
 Подземный торговый комплекс «Охотный ряд» (1994—1997)
 Бывший недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс «Аквадром» (1998—2001)
 Бизнес-центр «Усадьба-центр» (2001)
 Жилой комплекс «Грин-хаус» (2002)
 «Дом Национальностей» на Новой Басманной ул. (2003)
 Культурно-общественный комплекс «Женский центр „Элина“» на Цветном бульваре
 Застройка I очереди квартала 5—6 Мичуринского проспекта

Мастерская № 13 Л. Н. Лавренова (1989—2003) 
 Проект библиотеки естественных наук (Москва, ул. Косыгина)
 Конкурс на проект храма 1000-летия крещения Руси на Борисовских прудах (Москва)
 Проект реставрации Храмов Ильи-пророка, Рождества в Путинках, Святой Екатерины в Полях
 Проект реставрации гостиницы «Националь»
 Проект реставрации Старогостинного двора
 Проект реставрации Красного крыльца и здания Сената и Синода (Корпус № 1) в Кремле
 Проект Церковного Комитета с храмом на 2 тыс. прихожан в Западном Бирюлеве
 Деревянная церковь и жилой комплекс в Тверской области на озере Селигер
 Дворцово-парковый ансамбль «Царицыно» («достройка» исторических зданий по собственному проекту 2005—2007)

Мастерская № 14 П. Ю. Андреева (1996—2017) 
Ю. Н. Шевердяев руководил мастерской с 1962 по 1996 год.
 Перестройка после пожара здания Манежа (архитектор П. Ю. Андреев) (2004).

Мастерская № 15 С. Б. Ткаченко (1992—1998) 
 Поликлиника, Кривоарбатский пер. 9—11 (1980-е, с И. А. Покровским и др.)
 Деловой центр «МосЭнка Парк Тауэрс», Таганская ул. 17—23 (1994—1996, рук. авт. колл.)
 Реконструкция здания «Моситалмед», Арбат, 28 (1989—1996, рук. авт. колл.)
 Комплекс зданий Посольства Ирана, ул. Новаторов (1992—1994, рук. авт. колл.)
 Жилой дом, ул. Арбат, 19 (1992—1994, с Л. С. Аранаускасом)
 Реконструкция жилых домов, Арбат, 15/43 и 17 (1993—1996, рук. авт. колл.)
 Жилой дом, Ксеньинский пер. (1994—1996, с Л. Н. Подрезковой)
 Представительство «Традо-банка», ул. М. Ордынка, 20/2 (1994—1997, с А. И. Чернетой)
 Реставрация Дома арх. К. С. Мельникова, Кривоарбатский пер., 10 (1995—1998, с Е. Л. Лякишевой и группой реставраторов)
 Реконструкция и реставрация Дома СТО для Государственной Думы РФ, ул. Охотный Ряд. 1 (1994—1995, авт. колл.)
 Реконструкция и реставрация Старого Гостиного двора (1995—1999, с А. В. Кузьминым и др.)
 Административное здание, Лубянский пр., 11/1 (1996—1998, с С. А. Ануфриевым и др.)

Мастерская № 17 К. М. Губельмана

Мастерская № 19 А. Р. Асадова (1995—2014) 
 Офисный комплекс с горнолыжным спуском над железнодорожным участком от Белорусского до Савёловского вокзала
 Застройка площади Тверская застава

Мастерская № 20 М. М. Посохина 
 1-я образцовая типография. Валовая ул.
 Гостинично-деловой центр на Новинском бульваре
 Жилой дом по ул. Садовнической
 Патриарший пешеходный мост (2004)
 Центр оперного пения Галины Вишневской (2002, ул. Остоженка, 25, стр. 1).
 Гостинично-деловой центр компании «Lotte», Новинский бульвар, 8—10 (2007)
 Пешеходная зона в Камергерском переулке (1998)
 Реконструкции площадей вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец Москвы,
 Усадьба «Кусково» (2017—2019)
 Здание депозитария музеев Московского Кремля на Боровицком холме (строительство начато в сентябре 2010 года, а уже в конце этого месяца остановлено решением исполняющего обязанности мэра Москвы В. И. Ресина).

Мастерская А. Р. Ахмедова (1994—2007) 
 Театрально-гостевой комплекс «Москва-Старлайт-Экспресс», ул. Королева (1992)
 Гостинично-деловой и спортивно-досуговый комплекс на территории Московского стадиона завода «Серп и молот» (1992)

Мастерская А. Т. Полянского (1989—1990) 
 Храм тысячелетия крещения Руси (1989—1990)
 Комплекс памятника Победы Советского народа в Великой Отечественной войне на Поклонной горе (1982—1991)

Архитекторы «Моспроекта-2» 
П. Ю. Андреев, Д. И. Бурдин, А. Н. Кирей, В. В. Колосницин, В. Я. Либсон, А. А. Мндоянц, Л. Н. Павлов, М. В. Посохин, П. И. Скокан, Ю. Р. Рабаев, И. Е. Рожин, С. Б. Ткаченко, Ю. Н. Шевердяев, Д. Л. Лукаев, Б. А. Этчин и другие.

Оценки и отзывы 
Историк архитектуры и архитектурный критик Г. Ревзин о ресторане «Белый лебедь» на Чистых прудах:

Классическая тема — дворец над водоемом — предполагает изысканную легкую композицию. Чем, собственно, и был шестидесятнический ресторан «Джалтаранг» работы Ю. Шевердяева. Эта легкость показалась авторам недостаточно представительной. Возник мощный крупный объем, перегораживающий пополам Чистопрудный бульвар. Чистые пруды рядом с этим представительным объемом превратились в неопрятную мелкую лужицу. Автор, однако же, смутился своей серьёзностью и начал с ней бороться. Двумя путями: создал асимметричный фасад в абсолютно симметричной композиции бульвара и украсил его постмодернистским ордером, призванным продемонстрировать шутливость композиции.

Директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева Д. А. Саркисян о новом здании Военторга:

Вместо элегантного модерна, архитектурной гордости Москвы, возводится заурядное сооружение «в старинном стиле». Совмещение чудовищной трёхэтажной мансарды, круглого купола по новой московской моде и элементов модерна — вопиющая безвкусица, провинциальная гадость. Извините, других слов у меня нет. Но они и этих не понимают.

Архитектор К. Асс о «воссозданной» гостинице Москва:

Легко понять, что именно сложная композиция и керамический тимпан «Метрополя» «вдохновили» «Моспроект-2» на эту жалкую пародию. Но как же ужасна эта ошибка — заведомо понимая, что сравниться с «Метрополем» не удастся ни с финансовой, ни с артистической стороны, пытаться выступить контекстуально! Трудно себе представить больший провал. Мало того, что новый фасад нисколько не вяжется с воспроизведенной «Москвой», он ещё и архитектурно беспомощен до крайней степени.

Примечания

Ссылки 
 

Компании Москвы
Предприятия Москвы
Юрий Лужков
Архитектурные бюро России